Kipkosgei ist der Name oder der Namensteil von:

 Christopher Cherono Kipkosgei (* 1974), kenianischer Hindernis- und Langstreckenläufer, siehe Christopher Koskei
 Evans Kipkosgei Ruto (* 1984), kenianischer Marathonläufer
 Immanuel Kipkosgei Cheruiyot, kenianischer Behindertensportler
 Moses Kipkosgei Kigen (* 1983), kenianischer Langstreckenläufer
 Paul Kipkosgei Kemboi (* 1990), türkischer Langstreckenläufer kenianischer Herkunft, siehe Polat Kemboi Arıkan
 Stephen Kipkosgei Kibet (* 1986), kenianischer Marathonläufer
 Stephen Kipkosgei Biwott (* 1976), kenianischer Marathonläufer

Siehe auch: 
 Kipkoskei
 Kosgei